Название нескольких фильмов:

Ложное искушение (фильм) (The Good Shepherd, «Добрый пастырь»), США
Добрый пастырь (фильм, 2004) (Good Shepherd), Канада